Сезон 1972/73 стал для «Манчестер Юнайтед» 71-м сезоном в Футбольной лиге и 28-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В этом сезоне «Юнайтед» в первый и единственный раз в своей истории сыграл в Англо-итальянском кубке.

19 декабря 1972 года Фрэнк О’Фаррелл был уволен с поста главного тренера клуба. В тот же день руководство клуба объявило о том, что Джордж Бест отстранён от тренировок и выставлен на трансфер после систематических прогулов тренировок. Три дня спустя на место О’Фаррелла был назначен Томми Дохерти. Дохерти снял дисквалификацию Беста, однако раздосадованный Джордж объявил о завершении карьеры. 27 апреля Джордж Бест вернулся к тренировкам с командой.

В чемпионате «Юнайтед» испытывал проблемы в атаке: команда смогла забить только 44 мяча в 42 матчах, а лучшим бомбардиром стал Бобби Чарльтон с 6 голами. По окончании сезона Чарльтон завершил карьеру. Денис Лоу, который редко выходил на поле, по окончании сезона покинул клуб в качестве свободного агента.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Англо-итальянский кубок 

Английская группа 1

Итальянская группа 1

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).Матчи Англо-итальянского кубка в статистику не включены.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1972/73 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1972/1973
Манчестер Юнайтед